Бо́бан Марья́нович (; ) — сербский баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за клуб НБА «Хьюстон Рокетс» и национальную сборную Сербии. Является одним из самых высоких баскетболистов в НБА за всю историю Ассоциации.

Биография 
В 1999 году он начал играть в баскетбол за школьную команду. С августа 2003 года Бобан перешёл в систему баскетбольного клуба «Хемофарм».

В начале сезона 2006—2007 он выступал за юниорскую команду «Хемофарма», затем был отдан в аренду в «Лайонс».

В 2009 году Бобан выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но позже отказался от участия.

6 июля 2010 года Бобан перешёл в московский ПБК ЦСКА.

1 января 2011 года Бобан Марьянович на правах аренды ушёл в «Жальгирис» до конца сезона.

По окончании сезона 2010/11 ЦСКА принял решение расторгнуть с игроком контракт. 11 июля 2011 года Марьянович подписал двухлетний контракт с БК «Нижний Новгород». В январе 2012 года перешёл в сербскую команду «Раднички» Крагуевац.

Мега 
В июле 2012 года Марьянович подписал контракт с сербской командой «Мега» на сезон 2012/13. Он был назван MVP чемпионата Сербии по баскетболу.

Црвена Звезда

Сезон 2013/14 
2 июля 2013 года Марьянович подписал двухлетний контракт с клубом «Црвена Звезда». В декабре 2013 года он был назван MVP 10-го тура Евролиги. В апреле 2014 года вместе со своим партнёром по команде ДеМаркусом Нельсоном он был включен в Символическую пятерку Адриатической лиги по итогам сезона 2013/14 .

Сезон 2014/15 
5 июня 2015 года Марьянович был назван MVP чемпионата Сербии по баскетболу в третьем сезоне подряд, так как помог своей команде занять первое место в регулярном чемпионате. «Црвена Звезда» выиграла чемпионат Сербии в сезоне 2014/15 после победы в серии над белградским «Партизаном».

Сан-Антонио Спёрс (2015—2016) 
17 июля 2015 года Марьянович подписал однолетний контракт с «Сан-Антонио Спёрс» на сумму 1,2 миллиона долларов. Он дебютировал в НБА 30 октября, набрав шесть очков и сделав пять подборов в победе над «Бруклин Нетс».

30 декабря 2015 года в матче против «Финикс Санз» он стал первым игроком в истории франшизы «Спёрс», кто сделал 12 подборов за 15 минут или меньше.

Детройт Пистонс (2016—2018) 
После сезона 2015/16 Марьянович стал ограниченно свободным агентом. 7 июля 2016 года он получил предложение от «Детройт Пистонс» на три года и 21 миллион долларов. «Спёрс» не стали повторять  предложение, и 12 июля он подписал контракт с «Пистонс».

5 января 2017 года Марьянович набрал 15 очков и сделал 19 подборов в победе над «Шарлотт Хорнетс». До игры с «Хорнетс» он сыграл всего 76 минут за весь сезон, но, поскольку у Андре Драммонда был перебор фолов, а Арон Бэйнс получил травму, тренер Стэн Ван Ганди был вынужден предоставить Марьяновичу больше минут.

Лос-Анджелес Клипперс (2018—2019) 
29 января 2018 года Марьянович, Тобиас Харрис, Эйвери Брэдли, будущий защищённый выбор первого раунда драфта и будущий выбор второго раунда драфта были обменяны в «Лос-Анджелес Клипперс» на Блэйка Гриффина, Уилли Рида и Брайса Джонсона.

Филадельфия Севенти Сиксерс (2019) 
6 февраля 2019 года Марьянович вместе со своим партнёром по команде Тобиасом Харрисом был обменян в «Филадельфию Севенти Сиксерс». В 22 матчах за «Севенти Сиксерс» в регулярном сезоне Марьянович набирал в среднем 8,2 очка и 5,1 подбора за 13,9 минут.

Даллас Маверикс (2019—2022) 
23 июля 2019 года Марьянович подписал контракт с «Даллас Маверикс».

В августе 2021 года он продлил контракт с «Маверикс».

Хьюстон Рокетс (2022 - настоящее время) 
24 июня 2022 года Марьянович был обменян вместе с Треем Берком, Маркесом Криссом, Стерлингом Брауном и правами на драфт Уэнделла Мура-младшего в «Хьюстон Рокетс» на Кристиана Вуда. 9 февраля 2023 года «Рокетс» отчислили Марьяновича, чтобы освободить место в составе для игроков, приобретённых перед дедлайном. 13 февраля «Рокетс» подписали с Марьяновичем новый контракт до конца сезона.

Сборная Сербии 
В национальной сборной Сербии Бобан Марьянович дебютировал 27 августа 2008 года. Он входил в расширенный список кандидатов на поездку на чемпионат мира 2010 года.

Достижения и награды 
 Чемпион мира в возрастной категории не старше 19 лет: 2007
 Чемпион Европы в возрастной категории не старше 20 лет: 2008
 Почётный гражданин Болеваца.

Фильмография 
 2019 — Джон Уик 3
 2022 — Прорваться в НБА

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЦСКА

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Мега»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Баскетболисты НБА с ростом выше 220 см
Центровые